

Sigle 
 Front Démocratique des Francophones – Fronte Democratico dei Francofoni, antico partito politico belga ora parte del Movimento Riformatore
 Fédération Djiboutienne de Football – Federazione calcistica di Gibuti
 Forms Data Format – un formato di file di 
 Factoría de Ficción – un canale televisivo privato spagnolo gestito da Mediaset España

Codici 
 FDF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Le Lamentin, Fort-de-France, Martinica